Леонид Никифорович Стромцов (11 сентября 1917, Екатеринослав — 2013, Днепропетровск) — выдающийся советский организатор разработки, производства и внедрения технических средств радиолокационных станций (РЛС) систем противовоздушной (ПВО), противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны (ПКО) обороны, систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства (ККП). Директор Днепровского машиностроительного завода (1955—1983 г.г.).

Биография 
Леонид Никифорович Стромцов родился 11 сентября 1917 года в г. Екатеринославе. Отец — Никифор Маркелович, 1890 г.р, бухгалтер Брянского завода, мать, Анна Степановна — домохозяйка.

Был старшим ребёнком в семье, брат Борис (1920 г.р) и сестра Нонна (1929 г.р)

В 1935 году закончил 36-ю школу рабочей молодёжи в Днепропетровске. В этом же году поступил в Днепропетровский горный институт им. Артема.

В 1941 году по окончании учёбы был направлен мастером в трест «Шахтостроймонтаж» на Донбассе. Позднее — начальник участка механомонтажа на шахте 4/5 «Никитовская».

В июне 1941 года добровольцем ушёл в армию. Курсант Военно-инженерной академии им. Куйбышева, командир взвода 248 саперного батальона, командир роты 100 саперного батальона, начальник штаба 150 отдельного мостостроительного саперного инженерного батальона (Волховский, Ленинградский фронт). Дважды ранен. Под его командованием в 1944 году был возведён уникальный мост через реку Луга в районе села Большое Куземкино, позволивший обеспечить переправу наступающих танковых колонн.

Награждён медалью «За Боевые Заслуги», орденом «Красной звезды».

В 1946 году демобилизован из Красной армии в звании капитана. Был принят на работу заместителем начальника энергоцеха строящегося Днепропетровского автомобильного завода (позднее — ЮМЗ). В 1951 году Леонид Стромцов назначается главным энергетиком завода. За время работы на заводе были созданы энергоцентраль, кислородный завод, насосные станции. За вклад в строительство Автомобильного завода он был награждён Знаком Почёта.

В 1955 году приказом Министра оборонной промышленности СССР Л.Н. Стромцов назначен директором завода № 933 (Днепровский машиностроительный завод). В короткий период времени была создана организационная структура, интеллектуальные и производственные мощности для производства полного состава уникальной радиоэлектронной аппаратуры РЛС систем ПВО, ПРО, ПКО, ПРН, ККП, обеспечено их постоянное развитие. Создана эффективная школа подготовки инженерно-технических и рабочих кадров. Осуществлялось масштабное социальное строительство.

Под руководством Л.Н. Стромцова Днепровским машиностроительным заводом изготовлена радиоэлектронная аппаратура трех поколений РЛС, ставших информационной основой систем Ракетно-космической обороны, в т.ч. МРЛС Дон-2Н системы ПРО А-135 г. Москвы и Центрального промышленного района.

Успехи, достигнутые Днепровским машиностроительным заводом в создании технических средств стратегических информационных систем и поражающих систем  РКО, отмечены орденами  Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

В 1983 году Л.Н. Стромцов перешел на преподавательскую работу, заведующий кафедры экономики Днепропетровского Филиала ИПК МРП СССР.

В 1988 год, вышел на заслуженный отдых. 
Умер в 2013 году в Днепропетровске на 96-м году жизни.

Семья, увлечения 
С женой, Валентиной Иосифовной, познакомился на фронте. У них было двое детей: Игорь (1946 г.р.,кандидат технических наук, доцент), Олег (1949 г.р., подполковник Советской Армии).

Всю свою жизнь Леонид Никифорович увлекался литературой, изобразительным  искусством, музыкой, театром.

Собрал библиотеку - около четырех тысяч томов. В их числе произведения русской и зарубежной классики, мемуарная литература (в основном о Великой Отечественной войне), книги по истории, о природе, животном мире планеты и путешествиях, книги и альбомы по искусству.

Почитаемыми писателями были Гоголь, Чехов, Толстой, Достоевский, Шолохов, Ч. Айтматов, Булгаков, Сервантес, В. Гюго, Д. Лондон, Бальзак. Любимыми поэтами - Пушкин, Жуковский, Шевченко и Расул Гамзатов.

Леонид Никифорович любил природу, ему были близки произведения В. Арсеньева, М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, Б. Гржимека, Д. Даррелла и Д. Карбетта.

Всю свою жизнь он буквально боготворил великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина, собрал отдельную библиотечку книг о Шаляпине и полное собрание всех его записей, которое он регулярно прослушивал.

Любимыми композиторами были Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рахманинов, Бетховен, Верди, очень любил русские и украинские народные песни, романсы. Высоко ценил творчество Ильи Глазунова. Любимым литературным героем был Дон Кихот.

Всегда с большим интересом наблюдал за соревнованиями по футболу, баскетболу, хоккею.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии СССР
 Дважды кавалер ордена Ленина 
 Кавалер ордена Отечественной войны 1 и 2 степени
 Кавалер орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной звезды, Знак Почета, Богдана Хмельницкого 3-й степени
 Награждён медалями:  За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.,Защитнику отечества, и др.
 Заслуженный машиностроитель Украины
 Почётный радист СССР

Память 
 Днепровский машиностроительный завод
 КБ «Днепровское»
 Улица Стромцова в Днепропетровске. Названа в 2015
 Мемориальная доска, на доме, где проживал Стромцов Л. Н. в Днепропетровске.
 Музей Днепровского машиностроительного завода

Примечания

Литература 
 Кисунько Г.В. «Секретная зона», изд. «Современник», Москва, 1996.
 Вотінцев Ю.В. «Неизвестные войска исчезнувшей страны», «Военно исторический журнал» — № 8,9,10,11 ;1993 
 Марков В.И. "Корпорация «Вымпел» — история создания и развития, издательский дом «Оружие и технологии». Москва, 2005.
 Михайлов Н.В. Размышления о былом Корпорация «Вымпел». Системы ракетно-космической обороны.издательский дом «Оружие и технологии». Москва, 2005.
 Репин В.Г. «Системы ракетно-космической обороны — основные этапы создания ракетно-космической обороны», Корпорация «Вымпел». Системы ракетно-космической обороны. Издательский дом «Оружие и технологии». Москва, 2005.
 Литвинов В.В. (ред.) Корпорация «Вымпел». Системы Ракетно-Космической обороны. М, Издательский дом «Оружие и технологии», 2005.
 Завалий М.В. «Рубежи обороны в космосе и на Земле»" — Издательский дом «Вече», 2003 г.
 4-е ГУМО СССР, « Дела и люди» , Издательский дом «Информбюро», 2007 г.
 Сборник докладов Отделения общей физики астрономии РАН на научно-практической конференции «40-летия первого поражения баллистической ракеты средствами ПРО», доклад В. Костржицкий. «О роли тематики Г. В. Кисунько в развитии Днепровского машиностроительного завода» М. 2001
 Костржицкий В.К. «В основе — завод». интернет — журнал «Военно-космическая оборона» 2013 г.
 Костржицкий, В.К. Васильченко. «Несекретно о совершенно секретном». Сборник исторических очерков о Днепровском машиностроительном заводе. Журфонд, Днепропетровск, 2017 
 Костржицкий В.К. «Неизвестный лидер оборонного радиостроения исчезнувшей страны», сборник: «Профессия под грифом „секретно“», серия «Люди и судьбы», издание «Физтех ДГУ», 2001 г.;
 Документальный видеофильм: «Ключи от неба и космоса», режиссёр А Чёрный, оператор В.Правдюк, 2002 г.;
 Костржицкий В.К. «Днепровский машиностроительный завод» — страницы истории- к 100-летию со дня рождения Леонида Никифоровича Стромцова"; изд «Журфонд», г Днепр, 2017 г.
 Приветствия ветеранов Минрадиопрома к 100-летию со дня рождения Леонида Никифоровича Стромцова 
 Некрасов В.П. «И жив остался», Москва, (Книга: письма матери 03.02.1944 — 03.05.1944 г.), изд:1991 г.
 Костржицкий В.К., Ступин Д.Д. - Документация главного конструктора - инновационное решение в процессе создания уникальных информационных средств ракетно-космической обороны, журнал "Наукоемкие технологии" том 21 №7 2020, издательство "Радиотехника", Москва.

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Делегаты XXVI съезда КПСС